Pseudomelatoma är ett släkte av snäckor. Pseudomelatoma ingår i familjen Pseudomelatomidae.

Pseudomelatoma är enda släktet i familjen Pseudomelatomidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Snäckor
Pseudomelatoma